Mökärä kan syfta på följande platser:

Finland 

 Mökärä (ö, lat 61,75, long 26,79), Södra Savolax, S:t Michel, 
 Mökärä (ö, lat 61,69, long 26,95), Södra Savolax, S:t Michel, 

Robotskapade Finlandförgreningar